Пяйве (от : солнце):

 Пяйве — река в России, протекает в Мурманской области.
 Пяйве — железнодорожная станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.